Francisco Hernando puede referirse a:

 Francisco Hernando, historiador español del siglo XIX;
 Francisco Hernando (1945), empresario español;